Hertingshausen steht für:

Orte:
 Hertingshausen (Baunatal), Ortsteil der Stadt Baunatal, Hessen
 Hertingshausen (Wohratal), Ortsteil der Gemeinde Wohratal, Hessen 
 Hertingshausen (Züschen), wüst gefallene Siedlung bei Fritzlar, Hessen 

Personen:
 Hertingshausen (Adelsgeschlecht), 1689 erloschenes hessisches Adelsgeschlecht
 Friedrich III. von Hertingshausen († 1422), hessischer Ritter
 Friedrich IV. von Hertingshausen, hessischer Ritter
 Georg Bernhard von Hertingshausen († 1646), hessischer Staatsmann 
 Friedrich Balthasar von Hertingshausen (1579–1615), hessischer Staatsmann 
 Moritz von Hertingshausen (1613–1678), hessischer Staatsmann